5 jezior w Polsce:
 Jezioro Głuche – jezioro w woj. mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Brok
 Jezioro Głuche – jezioro w woj. podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Jezioro Głuche (Duże) – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice, koło Chocińskiego Młyna
 Jezioro Głuche – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice, koło jeziora Płęsno
 Jezioro Głuche – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Osiek

Jeziora na świecie:
 Jezioro Głuche – jezioro na Białorusi

Zobacz też 
 Jezioro Głuche Małe